Middlesex (graafschap), een van de 39 historische graafschappen van Engeland
Middlesex (Jamaica), een van de drie historische county's van Jamaica
Middlesex (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
Middlesex (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
Middlesex (boek), een boek van de Amerikaanse schrijver Jeffrey Eugenides